Karl Scheibler ist der Name folgender Personen:

* Karl Wilhelm von Scheibler (1772–1843), deutscher Feldmarschallleutnant in österreichischen Diensten
 Karl Wilhelm Scheibler (1820–1881), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Carl Scheibler